Мысово — топоним в России:

 Мысово — усадьба в городе Долгопрудном Московской области.
 Мысово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Мысово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

См. также 
 Мыс
 Мысовое